Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Rameez Junaid e Adil Shamasdin hanno sconfitto in finale Rohan Bopanna e Florin Mergea per 3–6, 6–2, [10–7].

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (finale)
  Andre Begemann /  Julian Knowle (primo turno)

 Máximo González /  Robin Haase (quarti di finale)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard

  Mehdi Jdi /  Maks Mirny  (primo turno)

  Lamine Ouahab /  Younès Rachidi  (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2015
ATP World Tour 2015